URI1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 535 амінокислот, а молекулярна маса — 59 832.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мітохондрії, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки